Евгений Дадонов:
 Дадонов, Евгений Анатольевич (род. 1989) — российский хоккеист, правый нападающий.
 Дадонов, Евгений Иванович (род. 1992) — белорусский хоккеист, нападающий.